Samdo-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Samdo-dong, Jeju, stadsdel i Jeju, 
 Samdo-dong, Gwangju, stadsdel i Gwangju,